Výroba může být:
 Výroba
 Prvovýroba
 Výroba piva
 Výroba oceli
 Výroba skla
 Průmyslová výroba
 Výroba ozubených kol
 Zakázková výroba
 Sériová výroba